Lante ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Lante Montefeltro della Rovere (1762–1818), italienischer Kardinal
 Antonio Lante Montefeltro della Rovere (1737–1817), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Diana Lante (* 1914), italienische Schauspielerin
 Federico Marcello Lante della Rovere (1695–1773), italienischer Kardinal
 Lucrezia Lante della Rovere (* 1966), italienische Schauspielerin
 Marcello Lante (1561–1652), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche

Siehe auch:

 Villa Lante
 Lante (Adelsgeschlecht)